IL21R () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 538 амінокислот, а молекулярна маса — 59 130.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Білкові рецептори